Банайтіс () — литовське прізвище.

Відомі носії 
 Казімерас Вікторас Банайтіс (1896—1963) — литовський композитор, диригент та музикальний педагог.
 Саліамонас Банайтіс (1866—1933) — литовський видавець, банкір і суспільно-освітній діяч.

Литовські прізвища